Droga krajowa B46 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B46 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północ południe od skrzyżowania z drogą B43 w Offenbachu do Dreieich gdzie krzyżuje się z drogą B3 na południe od Frankfurtu